

Patronymes 
 Henri Suquet (1902-?), ingénieur français
 Hippolyte Suquet (1841-1909), homme politique français 
 Jean Suquet (1928-2007), photographe français
 Jorge Suquet (1980-), acteur espagnol
 Louis Suquet (1873-1959), ingénieur français

Toponyme 
 Le Suquet, quartier de Cannes

Gastronomie 
 Suquet de peix, plat de poissons catalan

Homonymie de patronyme